Rabbit (englisch für Kaninchen) ist die Bezeichnung für:

 Rabbit (Algorithmus), eine Stromverschlüsselung
 Rabbit (Film), einen animierten Kurzfilm
 Rabbit Junk, eine US-amerikanische Band
 den VW Golf der ersten Generation in den Vereinigten Staaten
 Forkbomb, eine Art von Malware

Rabbit steht für:
 eine Roman-Pentalogie von John Updike
 Red Rabbit, einen Roman von Tom Clancy
 die Hauptfigur des Films Falsches Spiel mit Roger Rabbit 

Rabbit ist der Familienname folgender Personen:
 Wacey Rabbit (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Rabbit Island
 Jack Rabbit, Achterbahnen
 Rabbit Town
 Rabbitt
 RabbitMQ, Message-orientierte Middleware (Software)